Остро́вского — название населённых пунктов:

Россия 
Островского — хутор в Аксайском районе Ростовской области.

Украина 
Островского — до 2016 года название села Константинопольское в Марьинском районе Донецкой области.

См. также 
 Площадь Островского
 Улица Островского
 Бульвар Островского
 Островский